

Patronyme 
 Louis Seutin (1793-1862), médecin en chef de l’armée belge en 1831 et sénateur de 1853 à 1862.

Odonyme